

Geografia

Francia 
 Breuil-Magné – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Magné – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 Magné – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres (Nuova Aquitania)

Pagine correlate 
Magne – pagina di disambiguazione